Сассо:

 Сассо, Уилл — канадский комик и актёр итальянского происхождения.
 Сассо — католический церковный деятель XII века.

Населённые пункты 
 Кастель-ди-Сассо — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания.
 Сассо-ди-Кастальда — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата.
 Сассо-Маркони — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья.
 Мадонна-дель-Сассо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт.

Прочее 
 Сассо-Фьорано — древняя культура, существовавшая на территории севера Италии с начала среднего неолита.